Gelenkwagen bezeichnet:
ein Gelenkfahrzeug
einen Gelenkwagen (Straßenbahn)
einen Gelenkomnibus
einen Gelenkoberleitungsbus